Ihor Klymenko – politico ucraino
 Ivan Klymenko – cantante ucraino, uno degli autori del testo della canzone Stefania
 Oleksandr Klymenko – pesista ucraino

Pagine correlate 
 Klimenko